Имола може да се отнася за:
 Градове
 Имола (Италия)
 Имола (Финландия)
 Имола (писта), писта за автомобилни състезания в Италия